O São Bento Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de São Bento, no estado do Maranhão.

Últimos jogos 

 São Bento 1 X 1 Balsas EC
 JV Lideral 4 X 0 São Bento
 Balsas 2 X 0 São Bento
 São Bento 2 X 2 JV Lideral

Desempenho em Competições

Campeonato Maranhense

Campeonato Maranhense - 2ª Divisão 

Clubes de futebol do Maranhão
Clubes de futebol fundados em 1996